Yshai Oliel and Patrik Rikl erano i detentori del titoli, ma Rikl ha deciso di non partecipare. Oliel ha partecipato insieme a Benjamin Sigouin, ma hanno perso al primo turno contro Axel Geller e Nicolás Mejía.

Nicola Kuhn e Zsombor Piros hanno vinto il titolo, sconfiggendo Vasil Kirkov e Danny Thomas in finale con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Nicola Kuhn /  Zsombor Piros (campioni)
  Constantin Bittoun Kouzmine /  Hsu Yu-hsiou (secondo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina /  Alexei Popyrin (primo turno)
  Jurij Rodionov /  Michael Vrbenský (semifinale)

  Rudolf Molleker /  Emil Ruusuvuori (quarti di finale)
  Miomir Kecmanović /  Sebastian Korda (quarti di finale)
  Alafia Ayeni /  Trent Bryde (secondo turno)
  Yshai Oliel /  Benjamin Sigouin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2017